William Asher – regista e produttore cinematografico statunitense (n. 1921).
 William Asher – sciatore nautico britannico (n. 1982).